Johan Pedersen er navnet på flere personer:

 Johan Pedersen (sagfører) (1859-1920) – dansk overretssagfører
 Johan Pedersen (arkitekt) (1902-1970) – dansk stadsarkitekt